Список альбомов № 1 в Канаде 2022 года по версии Billboard включает в себя музыкальные альбомы, занимавшие 1 место в хит-параде Top Canadian Albums в 2022 году. Хит-парад составляется при помощи системы сбора и анализа данных о продажах альбомов Nielsen Soundscan.

См. также 
 2022 год в музыке
 Список синглов № 1 в Канаде 2022 года
 Список альбомов № 1 в США в 2022 году

Примечания 

Чарты Billboard 2022 года
Списки альбомов № 1 в Канаде
Канада